Староста — один з весільних чинів
 «Старости» — підготовчий малюнок і офорт Шевченка

Населені пункти та їхні частини
 Старости — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки